Up in the Air est le nom de plusieurs œuvres :

Musique
 Up in the Air, le  du groupe américain de rock Thirty Seconds to Mars et sorti en .

Cinéma
 Up in the Air, le titre original du film américain de Jason Reitman, In the Air et sorti en 2010.